Blakawatra (kreek), een kreek in het ressort Tapanahony in het district Sipaliwini, Suriname
 Blaka Watra (recreatieoord), een recreatieoord in het district Para, Suriname